Carl Humann (1839-1896), architecte et archéologue allemand à qui on doit la redécouverte du Grand Autel de Pergame ;
 Georges Humann (1780-1842), financier et homme politique français de la Monarchie de Juillet ;
 Jean-Jacques Humann (1771-1834), évêque de Mayence ;
 Louise Humann (1766-1836), femme française de la bourgeoisie catholique de Strasbourg, ayant participé à la promotion de la foi catholique de par ses actions au sein de l'École de Strasbourg ;
 François-Louis Humann (1797-1862), officier de Santé de Strasbourg;
 Théodore Humann (1803-1873), homme politique français ;
 Yves Humann (1959-), poète, traducteur et critique français.